Ctenolophonaceae é uma família monotípica de plantas com flor, pertencente à ordem Malpighiales, cujo único género é Ctenolophon, com apenas duas espécies consideradas válidas. O género tem distribuição disjunta, com uma espécie nas florestas tropicais da África Ocidental e outra espécie numa região que vai do Sueste Asiático, pela Malásia, até à Nova Guiné.

Descrição
As espécies Ctenolophon são grandes árvores, raramente arbustos, com folhas opostas, simples, com pedículo foliar bem desenvolvido e textura coreácea. O bordo do limbo foliar é liso ou ligeiramente ondulado. As estípulas são pequenas e escamiformes.

As flores ocorrem em inflorescências com múltiplas flores densamente inseridas num eixo curto. As flores apresentam simetria radial (actinomórficas) e são hermafroditas e geralmente pentâmeras. As cinco sépalas são livres ou parcialmente fundidas. As cinco pétalas são livres. Existem dois verticilos com cinco estames cada, fundidos na base. Os dois carpelos são fundidos num sincárpio, com ovário súpero. O pistilo apresenta um estigma com dois lóbulos.

O fruto é uma cápsula estreita que mantém na maturação as sépalas presentes. O fruto ganha uma coloração cinza quando seco e contêm apenas uma semente. A semente é pequena, com menos de 5 mm de comprimento, e é cercada por um arilo peludo.

Distribuição
A família tem distribuição disjunta nas florestas tropicais húmidas da Região Paleotropical, com uma espécie na no oeste e centro da África e outra no Sueste Asiático e Malésia (da Tailândia à Nova Guiné).

Usos
A madeira da espécie Ctenolophon parvifolius é comercializada para construção e marcenaria. A espécie não é cultivada, pelo que a madeira provém das florestas naturais.

Filogenia e sistemática
Ctenolophon é o único género da família Ctenolophonaceae, contendo apenas duas espécies de árvores da florestas tropicais da região paleotropical.

Filogenia
Um estudo de filogenética molecular, realizado em 2012, usou dados resultantes da análise de um número alargado de genes e por essa via obteve uma árvore filogenética com maior resolução que a disponível nos estudos anteriormente realizados. Nesse estudo foram analisados 82 genes de plastídeos de 58 espécies (a problemática família Rafflesiaceae não foi incluída), usando partições identificadas a posteriori pela aplicação de um modelo de mistura com recurso a inferência bayesiana. Esse estudo identificou 12 clados adicionais e 3 clados basais de maior significância. A posição da família Ctenolophonaceae no contexto da ordem Malpighiales é a que consta do seguinte cladograma:

A família Ctenolophonaceae é o grupo irmão do clado formado pelas famílias Erythroxylaceae e Rhizophoraceae, com a qual partilha algumas características morfológicas.

Sistemática
O género Ctenolophon , e por consequência a família Ctenolophonaceae  dado ser um táxon monotípico, inclui apenas 2 espécies consideradas válidas (das 4 espécies descritas):
 Ctenolophon englerianus  (sin.: Cubilia rumphii ): nativa da África ocidental, desde o sul da Nigéria a Cabinda e ao norte de Angola.
 Ctenolophon parvifolius  (sin.: Ctenolophon grandifolius , Ctenolophon philippinensis ): desde a Tailândia à Nova Guiné e Filipinas.

O género inclui as seguintes espécies:
 Ctenolophon englerianus Mildbr. - centro da África (Nigéria, Gabão, Zaire, Angola)
 Ctenolophon parvifolius Oliv. - Nova Guiné e Sueste Asiático (Tailândia, Malásia, Bornéu, Samatra, Filipinas)

Ver também
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Referências

Biografia 
 A família Ctenolophonaceae no APWebsite.
 Descrição do género Ctenolophon em DELTA.

Ligações externas

 Informação sobre Malpighiales - Angiosperm Phylogeny Website
 Chave de identificação de famílias de angiospérmicas
 Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist

Malpighiales
Famílias de angiospérmicas